Каа — фараон Стародавнього Єгипту.
 Каа — змія, персонаж Книги джунглів Редьярда Кіплінга.
 Полювання Каа — друге з оповідань Редьярда Кіплінга зі збірки Книга джунглів.